Fly — многозначный термин.

Музыка 
 Fly — альбом американской кантри-группы Dixie Chicks, вышедший в 1999 году.

Телерадиовещание 
 FLY FM 89,7 — греческая радиостанция.
 Fly TV — упразднённый австралийский телеканал, принадлежавшая ABC Australia.

Электроника и ПО 
 Fly — международная компания, выпускающая мобильные телефоны, основанная в 2002 году.
 Fly! — авиасимулятор, разработанный Terminal Reality.
 Fly — марка микрокомпьютеров, встраиваемых в шариковую ручку; выпускается компанией LeapFrog Enterprises.

Одежда 
Fly (fly-line) - бренд, линия женской одежды.

Другое 
  — серия комиксов Archie Comics.

См. также